Второй кризис тайваньского пролива (Война пушечек) — военный конфликт, произошедший между Китайской Народной Республикой и Тайванем из-за двух спорных островных групп: Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе. Обе островные группы расположены у берегов материковой провинции Фуцзянь, но контролируются Тайванем.

Конфликт начался в 17:30 23 августа 1958 года, когда артиллерия Народно-освободительной армии Китая начала обстрел острова Цзиньмэнь, расположенного близ города Сямынь, и прилегающих к нему мелких островов. В ответ тайваньские солдаты открыли огонь. В дальнейшем произошёл ряд воздушных боёв между ВВС КНР и Тайваня.

По дате начала событий, на Тайване конфликт часто называют «Артиллерийский бой 23 августа» (823砲戰).

Этот конфликт был продолжением первого кризиса Тайваньского пролива, который разгорелся после окончания Корейской войны; ещё в 1954 году НОАК начала артиллерийский обстрел спорных островов.

Президент США Эйзенхауэр выступил на стороне Тайваня и отправил авиацию на помощь Тайваню, на котором ещё с 1949 года располагались части армии США. Правительство СССР, в лице главы МИД Андрея Громыко, выступило на стороне Пекина.

Согласно китайским источникам, за время боёв их истребители J-5 (МиГ-17) сбили два F-84G и шесть F-86 ВВС Тайваня. 
В свою очередь, тайваньская сторона заявила о том, что в воздушных боях было сбито не менее 25 J-5, из них 4 — ракетами AIM-9B (это был первый случай применения управляемых ракет «воздух-воздух» в действии). Китайская сторона подтвердила потерю пяти самолётов всех типов. 

Поскольку на острова Мацзу и Цзинмэнь не распространялось действие «Китайско-американского договора о взаимной обороне», заключенного в 1954 г., этот конфликт не привел к прямым военным столкновениям между КНР и США. Тем не менее, трения из-за этих территорий продолжались до нормализации отношений между Китаем и США в 1979 году.

См. также 
 Первый кризис в Тайваньском проливе
 Третий кризис в Тайваньском проливе
 История Тайваня

Ссылки 
 Second Taiwan Strait Crisis Quemoy and Matsu Islands — 23 August 1958 - 01 January 1959  // GlobalSecurity.org
 America and Taiwan, 1943—2004

Примечания 

Войны XX века
Войны Китая
Зарубежные операции Вооружённых сил США периода холодной войны
1958 год в политике
1950-е годы на Тайване
Конфликты 1958 года
Август 1958 года
Сентябрь 1958 года